

Musica 
 Lessons – singolo di Sohn del 2013
 Lessons – album dei Capone-N-Noreaga del 2015